Zurbuchen ist der Familienname folgender Personen:

 Fritz Zurbuchen (* 1920), Schweizer Skilangläufer
 Sandra Zurbuchen (* 1985), Schweizer Unihockey-Schiedsrichterin
 Thomas Zurbuchen (* 1968), schweizerisch-US-amerikanischer Astrophysiker